Europska prvenstva u rukometu za mlađe od 18 godina održavaju se od 1992.

Vječna ljestvica 
Stanje zaključno s europskim prvenstvom 2016. godine.

 R